König der Könige steht für:

 einen Herrschertitel, siehe Großkönig; im Speziellen für den Titel Schah-an-Schah der persischen Herrscher (siehe Schah) sowie den Titel Neguse Negest der äthiopischen Herrscher (siehe Negus) 

König der Könige (1927), Film von Cecil B. DeMille über das Leben Jesu
König der Könige (1961), Film von Nicholas Ray über das Leben und Leiden Christi
JHWH, der Gott der Christen gemäß dem Neuen Testament

Siehe auch:

 King of Kings